Vem vet () — песня шведской исполнительницы Лизы Экдаль, выпущенная ею на дебютном альбоме Lisa Ekdahl в 1994 году. Будучи выпущенной на сингле, композиция заняла 4-е место в чартах продаж Швеции и Норвегии.

В хит-параде шведского радио Svensktoppen песня пробыла десять недель (12 марта — 14 мая), достигнув 9 апреля первой позиции.

Чарты

Примечания 

Синглы 1994 года